Шеллер — фамилия. Известные носители:

 Шеллер, Александр Константинович (Шеллер-Михайлов; 1838—1900) — русский писатель.
 Шеллер, Ана София (род. 1985) — аргентинская балерина и инстаграм-блогер. 
 Шеллер, Вальтер (1892—1944) — немецкий военачальник, генерал-лейтенант вермахта.
 Шеллер, Иммануил-Иоганн-Гергард (1735—1803) — немецкий лексикограф.
 Шеллер, Ричард (род. 1953) — американский учёный. 
 Шеллер, Эбергард Фон (1900—1945) — участник Первой мировой войны, сотрудник германской военной разведки; капитан.
 Шеллер, Юлий-Виктор (1811—1883) — немецкий врач-акушер, автор ряда трудов по медицине.

См. также 
 Шелер
 Шиллер

Примечания